Айзек Израэль Хейс (; 5 марта 1832 — 17 декабря 1881) — медик и исследователь Арктики.

Хейс родился в округе Честер, Пенсильвания, США.
После завершения изучения курса медицины в Пенсильванском университете, в 1853 году Хейс устроился судовым хирургом и отправился в экспедицию под руководством Кейна на поиски Джона Франклина. В 1854 году он участвовал в экспедиции на восточный берег Элсмира, к северу от 79° северной широты.

Хейс возглавил свою собственную экспедицию в 1860 году, пытаясь открыть северные земли за островом Элсмир, достигнув координат 81°35' северной широты и 70°30' западной долготы, но это оказалось ошибочным в связи с некорректным секстантом.

Он вернулся в США в 1861 году. Во время Гражданской войны в США Хейс командовал Саттерлейским госпиталем в Филадельфии, где на 4 500 койках размещались раненные солдаты Союзной армии.

На канадском острове Элсмир Хейсом в честь его корабля были названы горы — Хребет Соединённые Штаты.

В честь Хейса назван остров (Остров Хейса) в составе российского архипелага Земля Франца-Иосифа.

Примечания

Ссылки 
 Douglas W. Wamsley, Polar Hayes: The Life and Contributions of Isaac Israel Hayes, M.D, (American Philosophical Society Press, 2009) ISBN 0871692627
 Michael Robinson, The Coldest Crucible: Arctic Exploration and American Culture (University of Chicago Press, 2006)
 Biography at the Dictionary of Canadian Biography Online
 Hayes Biography
 Hayes' 1860-1 backers, data, alterations, maps, picture of farthest
 The Open Polar Sea by I. I. Hayes (Google Books)

Выпускники Пенсильванского университета
Выпускники Медицинской школы Пенсильванского университета
Путешественники США
Исследователи Арктики